Кубок России по футболу 2021/2022 — соревнование для российских футбольных клубов, проводимое Российским футбольным союзом. Футбольный турнир, который проводится по системе с выбыванием, начиная с 1/256 финала. Победитель получит право сыграть с чемпионом России (2021/22) (в случае «золотого дубля» — с серебряным медалистом РПЛ) в матче за Суперкубок России, а также должен был получить право сыграть в Лиге Европы (2022/23), однако российские клубы оказались отстранены от участия в еврокубках в сезоне 2022/23 из-за вторжения России на Украину.

Титул защищал «Локомотив» (Москва). Второй сезон подряд в Кубке присутствует групповой этап, введённый с сезона 2020/2021 годов.

Титульный спонсор турнира — букмекерская контора «Бетсити», контракт с которой был заключён Российским футбольным союзом в 2020 году и рассчитан на три сезона с возможностью продления.

По 4 гола забили 3 игрока, но Квинси Промес сыграл 250 минут, Максим Лаук 270 минут, а Вячеслав Швырёв 445 минут.

Формат розыгрыша 
Со стадии 1/256 до 1/64 финала включительно матчи на выбывание, в которых любительские команды и представители Второго дивизиона (ФНЛ-2) по итогам одного матча определяют сильнейшего. На стадии 1/64 любительские клубы и клубы Второго дивизиона определят 11 победителей.

Так же на стадии 1/64 играют 14 команд Первого дивизиона ФНЛ. 7 победителей 1/64 финала среди команд Первого дивизиона ФНЛ и 4 лучших клуба ФНЛ по итогам прошлого сезона (после перешедших в РПЛ), должны попадать напрямую в элитный групповой этап.

Как и в предыдущем розыгрыше, вместо стадий 1/32 и 1/16 играется элитный групповой этап, который состоит из 11 групп по 3 команды в каждой — по одной от РПЛ (не участвующие в еврокубках), Первого и Второго дивизионов ФНЛ.

Все матчи проводятся без дополнительного времени, в случае ничьей в основное время назначается серия пенальти.

Участники еврокубков стартуют . При этом они являются хозяевами полей. Как и в предыдущем розыгрыше, в отличие от предшествующих сезонов, со стадии 1/8 не составляется турнирная сетка. На стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала пары команд определятся по результатам жеребьёвок.

Призовые выплаты 
По сравнению с прошлым розыгрышем кубка общий призовой фонд турнира увеличится на 10 млн рублей и составит 83,8 млн рублей.

Представительство клубов по лигам 
① Премьер-лига (РПЛ): 16 клубов;
② Первый дивизион (ФНЛ): 18 клубов (не участвуют фарм-клубы);
③ Второй дивизион (ФНЛ-2): 62 клуба (не участвуют фарм-клубы);
Любительские команды:
④ Третий дивизион (3Д) 2 клуба: «Ядро» (Санкт-Петербург), «Ильпар» (Ильинский);
⑤ Четвёртый дивизион, регион. (4Д) 1 клуб: «СтавАгросоюз» (Ивановское) — Чемпионат Ставропольского края.
Итого — 99 клубов.

Квалификационный раунд 
На стадиях 1/256, 1/128 и 1/64 финала любительские клубы и клубы Второго дивизиона традиционно разбиты по географическому принципу с целью минимизировать затраты на перемещение. Для каждой географической зоны составляется своя сетка кубка.

1/256 финала 
На этой стадии в турнир вступили две любительские команды («Ядро» (Санкт-Петербург) — 3Д и «СтавАгросоюз» (Ставропольский край) — 4Д) и ряд команд Второго дивизиона (ФНЛ-2), которые были распределены по сетке кубка.

8 июля прошла жеребьёвка 1/256 финала, она определила хозяев полей в ранее составленной сетке турнира.

* Матч проходил на «Арене Чертаново» (Москва)

1/128 финала 
На этой стадии взяли старт «Ильпар» (Ильинский) — 3Д и ряд команд Второго дивизиона (ФНЛ-2).

По регламенту хозяева полей определились по разнице домашних и гостевых игр.

* Матч проходил на «Арене Чертаново» (Москва)

1/64 финала 
На этой стадии в турнир вступают команды Первого дивизиона ФНЛ, они между собой определяют 7 победителей. Любительские команды и команды Второго дивизиона аналогично между собой определяют 11 победителей.

Команды ФНЛ 
Жеребьёвка пар и хозяев полей прошла 23 июля в прямом эфире телеканала «Матч! Премьер».

Команды ФНЛ-2 
Хозяева полей определялись регламентом по разнице домашних и гостевых игр (в случае равенства — жеребьёвкой).

* Хозяева полей определены жеребьёвкой, прошедшей 31 июля.** Место проведения матча — стадион «Центральный» (Одинцово).

Элитный групповой раунд 
На этой стадии в турнир вступили 11 команд РПЛ, не выступающих в еврокубках. К ним присоедились 11 команд Первого дивизиона ФНЛ и 11 команд Второго дивизиона (ФНЛ-2), победивших на прошлой стадии кубка. Отбор произошёл в 11 группах. В каждой группе сыграли по одной команде РПЛ, Первого дивизиона и Второго дивизиона / любительских команд.

«Ротор» как клуб, в минувшем сезоне выступавший в РПЛ, а также «Оренбург», «Алания» и «Балтика» как 3 лучших клуба Первого дивизиона по итогам прошлого сезона ФНЛ (после перешедших в РПЛ), попадали напрямую в элитный групповой этап.

Групповой этап прошёл в 3 тура. При этом команды из низших лиг провели матчи дома:
 1-й тур. 25—26 августа 2021 года. Команды ФНЛ-2 — команды ФНЛ;
 2-й тур. 22—23 сентября 2021 года. Команды ФНЛ-2 — команды РПЛ;
 3-й тур. 26—27 октября 2021 года. Команды ФНЛ — команды РПЛ.
Система начисления очков и определении победителей в групповом раунде по результатам каждого матча:
 за победу в основное время — 3 очка.
 за ничью в основное время и победу по пенальти — 2 очка.
 за ничью в основное время и поражение по пенальти — 1 очко.
 за поражение в основное время очки не начисляются.

Жеребьёвка группового раунда прошла 13 августа в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Группа 1 

Максим Лаук первый дубль на групповом этапе сделал в первом туре в составе «Енисея».

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6 

Команды повторили рекорд Кубка России, забив всего два послематчевых пенальти. Вратарь «Уфы» Алексей Кузнецов отбил пять пенальти (удар Магомедова пробивался повторно).

Группа 7

Группа 8

Группа 9 

«Крылья Советов» в матче с командой «Знамя» установили три рекорда Кубка России: одержав самую крупную победу в истории турнира, одержав самую крупную победу на выезде и забив больше всех мячей одной командой, а Пиняев в 16 лет 10 месяцев стал самым молодым автором дубля.

Группа 10

Группа 11

Плей-офф

Турнирная сетка 
Сетка кубка не составляется. На стадиях 1/8, 1/4 и 1/2 финала пары команд определяются по результатам жеребьёвок.

1/8 финала 
На этой стадии в турнир вступили 5 команд РПЛ, принявших старт в еврокубках («Зенит», «Спартак», «Локомотив», «Рубин» и «Сочи»). Они стали хозяевами полей. Хозяева полей в остальных парах команд определились по результатам жеребьёвки, прошедшей 2 ноября в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

26 февраля матч «Балтика» — «Чайка» решением совместной комиссии РФС, РПЛ и ФНЛ был перенесён с 1 марта после обращения «Чайки», связанного с невозможностью команды добраться до Калининграда из-за временной приостановки работы ряда аэропортов на юге страны после начала вторжения России на Украину.

1/4 финала 
Хозяева полей в парах определились по результатам жеребьёвки, прошедшей 4 марта в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

1/2 финала 
Пары команд определились по результатам жеребьёвки, которая прошла 21 апреля 2022 в прямом эфире телеканала «Матч ТВ».

Жеребьёвка состояла из двух раундов. Сначала команды разбили на две корзины. Затем из каждой корзины поочерёдно достали по одному шару для формирования пар. Хозяева поля в случае равества домашних и гостевых встреч, начиная с 1/8 финала, также определялись по жребию. «Алания» — единственный клуб из четырёх полуфиналистов, который играл матчи 1/8 и 1/4 финала в статусе хозяина поля, поэтому автоматически было определено, что матч 1/2 финала он проведёт в гостях.

Финал 

Этот финал 2022 стал самым посещаемым за всю историю Кубка России, игру посетили 69 306 зрителей.

Символическая сборная 
После окончания турнира титульным спонсором турнира — букмекерской конторой «Бетсити», совместно с РФС, была составлена символическая сборная Кубка России.

Вратарь: Александр Максименко («Спартак»).

Защитники: Ильнур Альшин («Балтика»), Георгий Джикия («Спартак»), Самюэль Жиго («Спартак»), Мингиян Бевеев («Енисей»).

Полузащитники: Даниил Фомин («Динамо»), Кристофер Мартинс («Спартак»), Хетаг Хосонов («Алания»).

Нападающие: Квинси Промес («Спартак»), Александр Соболев («Спартак»), Арсен Захарян («Динамо»).

Примечания 
Комментарии

Источники

Ссылки 
 Регламент Кубка России сезона 2021/22 на сайте 2fnl.com
 Кубок России 2021/2022 на сайте РФС
 Кубок России 2021/2022 на сайте РПЛ
 Результаты на сайте Sportbox.ru
 Кубок России 2021/2022 на сайте LiveScore.in

Кубок России по футболу
Россия